Ashley Miller peut faire référence à :

 Ashley Miller (1867-1949), un réalisateur, scénariste et animateur américain ;
 Ashley Miller (1971-), un scénariste et producteur de télévision américain ;
  (1994-), un joueur de football anglais.